Ljusan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ljusan, Malax, Österbotten, 
 Ljusan, Lovisa, Nyland,

Se även
Ljusnan (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar